Grbić (en serbe : Грбић) est un patronyme serbe.

Patronyme 

 Adrian Grbić (né en 1996), footballeur autrichien ;
 Ivo Grbić (né en 1996 à Split) footballeur croate ;
 Miraj Grbić (né en 1976), acteur bosnien ;
 Nikola Grbić (né en 1973), joueur yougoslave puis serbe de volley-ball ;
 Tanja Grbić (née en 1988), joueuse de volley-ball serbe ;
 Vladimir Grbić (né en 1970), joueur de volley-ball serbe.

Voir aussi